Oda se retrouve dans :

Patronyme
Il s'agit d'un nom d'origine japonaise.
 , clan de daimyōs de l'ère Muromachi/Sengoku ;
 Oda Nobuhide (1510-1551), daimyō de la période Sengoku ;
 Oda Nobunaga (1534-1582), daimyō de la période Sengoku ;
 Oda Nagamasu (1547-1621), daimyō de la période Sengoku ;
 小田,　織田,　尾田, etc. ;
 Oda Kazuma (1882-1956), artiste shin-hanga ;
 Makoto Oda (1932-2007), universitaire, militant pacifiste et écrivain japonais ;
 Bev Oda (née en 1944), personnalité politique canadienne ;
 Eiichirō Oda (né en 1975), auteur de manga japonais ;
 Sakunosuke Oda (1913-1947), romancier japonais ;
 Hideji Oda, auteur de manga japonais ;
 Hijiri Oda (né en 1998), coureur cycliste japonais ;
 Jen Oda (1983-2015), mannequin et actrice canadienne ;
 Kazusô Oda (né en 1980), chanteur japonais ;
 Mikio Oda (1905-1998), athlète japonais ;
 Motoyoshi Oda (1910-1973), réalisateur japonais ;
 Nobunari Oda (né en 1987), un patineur artistique japonais ;
 Yorozu Oda (1868-1945), avocat, universitaire et juge japonais.

Prénom
Il s'agit d'un prénom d'origine germanique.
 Oda (env. 874-env. 900), épouse de Arnulf de Carinthie et mère de Louis IV de Germanie ;
 Oda de Cantorbéry (?-958), vingt-deuxième archevêque de Cantorbéry ;
 Oda von Haldensleben (avant 978-1023), fille de Dietrich d’Haldensleben, margrave de la Marche du Nord ;
 Oda (en 1229),  abbesse de l'abbaye de la Cambre ;
 Odâ-Kakht, prince sassanide du  de notre ère ;
 Oda Krohg (1860-1935), artiste-peintre norvégienne.

Personnages fictifs
 Oda Nobunaga, personnage du manga Samurai deeper kyo ;
 Toshinori Oda, personnage fictif du roman, manga et film Battle Royale.

Toponyme
 Oda Godere, woreda éthiopien.

Sigle

Le sigle ou l’acronyme ODA peut désigner :
 l’Architecture de document ouverte (Open Document Architecture), une norme informatique internationale de document structuré, créée et publiée en tant que recommandation par l’UIT-T (série T.410) et approuvée par l’ISO/CEI sous la référence ISO/CEI 8613 ;
 l’Alliance civique démocratique (Občanská demokratická aliance), un parti politique tchèque ;
 les équipes Operational Detachment Alpha des Forces spéciales de l'US Army.

Code
Le code ODA peut désigner :
 L’aéroport de Ouadda, en République centrafricaine selon la norme des codes d’aéroports de l’AITA.

Autres
 Oda la Bisaïeule,  du cycle de bandes dessinées La Caste des Méta-Barons.
 L'oda, pièce d'un harem fréquemment utilisée dans l'Empire ottoman.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais
Abréviation
Homonymie d'acronyme
Code